Anadyr' – città dell'Estremo Oriente russo;
 Anadyr' – fiume sempre nella stessa zona;
 Golfo dell'Anadyr' – insenatura del mare di Bering, dove sfocia il fiume omonimo;
 Bassopiano dell'Anadyr' – percorso dal fiume omonimo;
 Altopiano dell'Anadyr' – in cui ha origine il fiume omonimo.